Borstelwormen of Polychaeta, een klasse van ringwormen 
Polychaeta (geslacht), een geslacht van vliegen